Альмачар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 15 км². Население — 1899 человек (на 2010 год). Расстояние 35 км до административного центра провинции.

Интересные факты 
Альмачар помимо прочего известен тем, что в нём ежегодно проводится фестиваль ахобланко (холодного супа из хлеба, миндаля и чеснока).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги